Le championnat du Monténégro de football D2 est une compétition annuelle de football disputée entre clubs monténégrins de deuxième division. 

Cette compétition, actuellement connue sous le nom de Druga Crnogoska Liga, a été créée en 2006.

Palmarès

Vainqueurs

Bilan 

Football D2
Compétition de football au Monténégro
Monténégro